UKK kan syfta på:

 Urho Kekkonen, finländsk president 
 UKK-leden, en vandringsled i östra Finland namngiven efter presidenten, del av Europaled 10
 Uppsala Konsert & Kongress 
 Uppsala kendoklubb